Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Emilio Sánchez 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jordi Burillo (secondo turno)
 Roberto Carretero-Diaz (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1996